est la formule brute de plusieurs isomères.

 ropivacaïne, numéro CAS 
 5-méthoxy-diisopropyltryptamine, numéro CAS